Oberelsass (älter Ober-Elsaß) steht für:

 Département Haut-Rhin Frankreichs, installiert 1790
 Bezirk Oberelsaß, Verwaltungseinheit im Reichsland Elsaß-Lothringen des Deutschen Reiches 1871–1919
 Landgrafschaft Oberelsass, Herrschaft, dann Landvogtei im Heiligen Römischen Reich